Romanza 
 Romanza
 Romanza (album)
 Romanza (Rendine)
 Filologia romanza

Cinema
Romanze, film del 1936 diretto da Herbert Selpin

Pagine correlate 

 Romanzo